Jorge Andréa dos Santos (Salvador, 10 de agosto de 1916 - Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2017) foi um psiquiatra, pesquisador e escritor brasileiro. Foi um profícuo pesquisador e conferencista espírita, e foi Presidente de Honra do ICEB - Instituto de Cultura Espírita do Brasil, sendo considerado uma das mais importantes figuras do Movimento Espírita no Brasil. Também foi Oficial aposentado da FAB - Força Aérea Brasileira.

Morreu em 1 de fevereiro de 2017.

Biografia 
Filho de Mário Andréa dos Santos, que foi professor de Medicina em Salvador, e de Estelita Andréa.

Durante a sua militância espírita, por mais de meio século cruzou o país de Norte a Sul, fazendo palestras na sua divulgação como ciência.

Foi casado com a assistente social Gilda Andréa, com quem teve oito filhos.

Recebeu em 2009, ano em que completou 93 anos de idade, homenagens de espíritas nacionais e internacionais, como, por exemplo, a prestada pelo Programa "Novos Rumos", da Rádio Rio de Janeiro, que foi ao ar no dia 27 de agosto de 2009. Estas homenagens se repetiram, ainda com mais intensidade, em 2016, quando completou um século de vida. Foram realizados eventos, o lançamento de um livro com uma retrospectiva de sua obra e de um DVD contendo uma entrevista feita com ele pelo jornalista André Trigueiro.

Obra 
O Dr.  e Prof. Jorge
Andréa dos Santos teve seu trabalho junto ao Espiritismo focado para a análise
do inconsciente humano:

“O psiquismo tem sido visto e avaliado de maneiras diversas,
às vezes em ângulos opostos. Tentar definir o psiquismo na realidade da zona
consciente (psiquismo de superfície) e sentir a zona profunda desse psiquismo
ou zona do inconsciente como consequência e efeito do consciente, é agir puerilmente
e demonstrar pouco entendimento dos fatos psíquicos. (…) A psicologia dinâmica,
de profundidade, onde se desenvolve intensa gama de fenômenos paranormais, ainda
tem muita coisa a nos dizer. É nesse soalho espiritual, com a mais
caracterizada informação científica de suas possibilidades, que a psicologia
futura abrirá uma das grandes janelas do conhecimento. A alma, ou Espírito
representa, em nosso entendimento, as múltiplas e tão complexas camadas do
inconsciente, onde os vórtices dinâmicos da vida maior encontram-se agrupados e
perfeitamente alicerçados.” (Dinâmica Psi, Jorge Andrea dos Santos, pg.73 e 74,
ed. Soc. Edit. Esp.F.V. Lorenz, 1990).

Por este pequeno extrato de um de seus livros, podemos
aquilatar a importância e o significado do trabalho deste eminente médico,
estudioso e pesquisador.

É autor de cerca de três dezenas de livros sobre os aspectos científicos da Doutrina Espírita, dentre eles:
 Com Quem tu Andas? (em colaboração com Hermínio C. Miranda e  Suely Schubert)
 Novos Horizontes da Parapsicologia (1967)
 Energias Espirituais nos campos da Biologia (1971)
 Enigmas da Evolução (1973)
 Palingênese, a Grande Lei (1975)
 Energética do Psiquismo – Fronteiras da Alma (1976)
 Dinâmica Espiritual da Evolução (1978)
 Forças Sexuais da Alma (1978)
 Psicologia Espírita – 1º. Volume (1978)
 Os Insondáveis Caminhos da Vida (1981)
 Encontro com a Cultura Espírita (1981), (em colaboração com Deolindo Amorim, A. Ferreira e A. Seck)
 Dinâmica Psi (1982)
 Correlações Espírito-Matéria (1984)
 Enfoques Científicos da Doutrina Espírita (1987)
 Impulsos Criativos da Evolução (1989)
 Lastro Espiritual nos Fatos Científicos (1989)
 Visão Espírita nas Distonias Mentais (1990)
 Nos Alicerces do Inconsciente (1990)
 Psicologia Espírita – 2º. Volume (1991)
 Busca do Campo Espiritual pela Ciência (1993)
 Psiquismo: fonte da Vida (1995)
 Ciência, Espiritismo e Reencarnação (2000)
 Visão Espírita para o 3º Milênio (2001) (assuntos diversos, organizados por Suely Schubert)
 Segredos do Espírito (1999)
 Ressonância Espiritual na Rede Física (2006)
Toda a série psicológica produzida pela psicografia do médium e orador Divaldo Pereira Franco, ditada pelo Espírito Joanna de Ângelis, foi absorvida pelo Dr. Jorge Andréa. Considera-se no Movimento Espírita que ninguém melhor que ele abordava o complexo tema que trata dos alicerces do inconsciente. "Admiro o cientista, respeito o orador e leio com sofreguidão os seus artigos", disse sobre ele Divaldo, seu conterrâneo e amigo de décadas.

Ligações externas 
Nos Alicerces do Inconsciente - Pelos Campos da Parapsiciologia

Psiquiatras do Brasil
Espíritas do Brasil
Escritores espíritas
Naturais de Salvador
Escritores da Bahia